Treub er et nederlandskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hector Treub (1856-1920), nederlandsk gynækoloog
 Melchior Treub (1851-1910), nederlandsk botanist, virksom på Java
 Willem Treub (1858-1931), nederlandsk økonom og liberal politiker

Efternavne